

Sources 
 .
 Aux commandes du TGV Nord-Europe, documentaire publié par  en 1993.
 En cabine d'Eurostar à  en France et en Angleterre, documentaire réalisé par  en .
 Les points kilométriques (PK) des postes d'aiguillage tout relais à commande informatique (PRCI) sont issus de l'article .
 Les noms officiels des infrastructures du  peuvent être vérifiés avec une carte publiée par .
 Le tracé de la future  est issu du document publié par  ; ce lien est une archive.
 Géoportail (dont ses anciennes cartes et photographies aériennes) et/ou  (dont ses vues ), pour des points de détails tels que les anciennes lignes ou autres infrastructures situées à proximité de la LGV ou la croisant.

LGV Nord